Mahaban (ciutat), a Uttar Pradesh
 Muntanya Mahaban, a Pakistan, a la NWFP (PFNO)